En ancien français, montet signifie petit mont.

Localités, communes, divisions administratives

France 
 Le Montet, commune de l'Allier, en Auvergne ;
 Canton du Montet, canton ayant le Montet pour chef-lieu ;
 Le Montet, ancienne commune du Lot, aujourd'hui intégrée à Montet-et-Bouxal ;
 Le Montet, ancienne commune française de Meurthe-et-Moselle, aujourd'hui intégrée à Vandœuvre-lès-Nancy ;
 Montet-et-Bouxal commune du Lot, dans la région Midi-Pyrénées.

Suisse 
 Les Montets, commune suisse du canton de Fribourg
 Montet (Glâne), commune suisse du canton de Fribourg
 Montet (Broye), localité de la commune suisse des Montets, dans le canton de Fribourg
 Montet, localité de la commune suisse de Cudrefin, dans le canton de Vaud

Divers 
 Col des Montets, près de la frontière entre la France et la Suisse
 Aiguille des grands Montets, sommet du massif du Mont-Blanc
 Jardin botanique du Montet à Nancy, en France

Patronyme 
 Bernardo Montet (1957-), chorégraphe français
 Fanchette Le Montet (1917-2006), poétesse française
 Jacques Montet (1722-1782), chimiste français
 Maurice Montet (1905-1997), peintre
 Pierre Montet (1885-1966), égyptologue français

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme